Hladky oder Hladký ist der Familienname folgender Personen:

 Antonín Hladký (1926–2005), tschechoslowakischer, später tschechischer, Geistlicher
 Jaroslav Hladký (1893–1981), tschechoslowakischer Pädagoge und Politiker
 Josef Hladký (* 1962), tschechoslowakisch-deutscher Freistilschwimmer
 Marek Hladký (* 1971), tschechischer Produzent, Dramaturg und Drehbuchautor
 Miko Hladký (* 1972), slowakischer Musiker
 Milan Hladký (1925–2013), tschechoslowakischer, später slowakischer, Architekt, Stadtplaner und Politiker
 Richard Hladký (* 1977), tschechischer Handballspieler
 Sylvia Hladky (* 1950), deutsche Physikerin und Leiterin des Verkehrszentrums des Deutschen Museums
 Václav Hladký (* 1990), tschechischer Fußballtorwart
 Vincenz Hladky (1900–1979), österreichischer Musiker und Musikverleger